Borch ist eine Bezeichnung für 

 Familienname 
 Adrian Alhard von der Borch (1769–1833), preußischer Landrat des Kreises Brakel 
 Bernd von der Borch, Landmeister des Deutschen Ordens in Livland (1471–1483)
 Johann Andreas Josef von der Borch (1715–1780), polnischer Großkanzler.
 Friedrich von der Borch (1640–1705), Oberst
 Gerard ter Borch (1617–1681), holländischer Maler
 Gerard ter Borch der Ältere (~1584–1662), holländischer Maler
 Gesina ter Borch (~1633–1690), holländische Malerin und Zeichnerin
 Hans ter Borch (Hans Ter Borch; Hans der Borch; Hans Terborg; Hans Derborg; H.V.D. Borch; vor 1540–nach 1597), niederländischer Stück- und Glockengießer
 Harmen ter Borch (~1638–1677), holländischer Zeichner
 Heinrich von Borch (~1290–; † unbekannt??) auch: Isern Hinnerk, Raubritter aus Horneburg
 Henning Borch (* um 1938), dänischer Badmintonspieler

 Jan ter Borch, holländischer Maler
 Johann von der Borch (1567–1642), Landdrost in Westfalen, Berater des hessischen Landgrafen
 Kjetil Borch (* 1990), norwegischer Ruderer
 Luder von Borch († 1251), von 1231 bis 1251 Bischof von Verden
 Marie von Borch (1843–1895), deutsche Übersetzerin
 Martin Borch (1852–1937), dänischer Architekt und königlicher Gebäudeinspektor
 Michael Johann von der Borch (1753–1810), deutsch-baltischer Schriftsteller 
 Moses ter Borch (1645–1667), holländischer Maler und Zeichner
 Ole Borch (1626–1690), dänischer Arzt, Universalgelehrter und Chemiker (Borrichius)
 Otto Borch (1921–2013), dänischer Diplomat 
 Otto Heinrich Friedrich von Borch (1723–1799), preußischer Generalmajor
 Randi Borch (1925–1999), norwegische Schauspielerin, siehe Randi Kolstad
 Rudolf Borch (1891–1949), deutscher Lehrer, Schriftsteller, Schopenhauer-Bibliograph und Familienforscher
 Sandra Borch (* 1988), norwegische Politikerin
 Simon von der Borch († 1492), von 1477 bis 1492 Bischof von Reval

 Adelsgeschlechter
 Borch (niedersächsisches Adelsgeschlecht), im Hochstift Bremen bis in das 16. Jahrhundert 
 Borch (westfälisches Adelsgeschlecht)
 Borch-Lubeschütz, baltisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Borg
 Borschtsch
 Borcht
 Burch